Кубок Нидерландов по футболу сезона 1991—1992 — 74-й розыгрыш кубка проводился среди клубов Высшего и Первого дивизиона, а также любительских команд. Розыгрыш кубка стартовал 31 августа 1991 года, а завершился 10 мая 1992 года на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме. Обладателем кубка в седьмой раз стал роттердамский «Фейеноорд», обыграв в финале керкрадскую «Роду» со счётом 3:0.

Участники 
К соревнованию допущены:
 24 любительских команд,
 1 команда молодёжного состава,
 18 команд Высшего дивизиона,
 20 команд Первого дивизиона.

Результаты

Первый раунд 
В этом раунде приняли участие 20 любительских клубов из низших дивизионов Нидерландов. Матчи прошли с 31 августа по 1 сентября 1991 года.

Второй раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд

Финальный раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте «RSSSF.com»
 Статистика на сайте «Ronald Zwiers» 

<center>

1991
Футбол в Европе в 1991 году
Футбол в Европе в 1992 году
Спорт в Нидерландах в 1991 году
Спорт в Нидерландах в 1992 году